Böhmerstraße heißen
folgende Straßen:
 Böhmerstraße (Duisburg)
 Böhmerstraße (Frankfurt am Main)
 Böhmerstraße (Hannover)
 Böhmerstraße (Rötz)
 Böhmerstraße (Trier)
 Böhmerstraße (Wittlich)

folgender Ort:
 Böhmerstraße (Furth im Wald), Ortsteil der Stadt Furth im Wald, Landkreis Cham, Bayern